A 2018–2019-es Premier League a 27. Premier League-szezon volt az elindulás éve, 1992 óta, összességében pedig a 120. első osztályú angol bajnokság. A szezon 2018. augusztus 11-én kezdődött és 2019. május 12-én ért véget. A címvédő a Manchester City, a feljutók pedig a Wolverhampton Wanderers, Cardiff City és a rájátszás győzteseként a Fulham voltak.

A bajnokságot a Manchester City nyerte története során 6. alkalommal, és negyedszer azóta, mióta a bajnokság neve Premier League. A kiesők a Cardiff City, a Fulham és a Huddersfield Town.

Csapatok 

A bajnokságban 20 csapat vesz részt: az előző évi bajnokság bennmaradt 17 csapata és a 3 feljutó. A másodosztály első és második helyezettje (a Wolverhampton Wanderers és a Cardiff City) közvetlenül feljutott a Premier Leaguebe. A harmadik helyért a másodosztály 3-6. helyezettjei a rájátszásban versengtek, amit a Fulham nyert meg.

Csapatok adatai

Csapat adatok

Vezetőedző váltások

Tabella

Eredmények

Statisztikák

Góllövő lista

Mesterhármasok

A legtöbb gólpasszt adó játékosok

A legtöbb kapott gól nélküli mérkőzés

Egyéb rekordok

Játékosok 
 A legtöbb sárga lap: 14
 Étienne Capoue (Watford)
 A legtöbb piros lap: 2
 Pierre-Emile Højbjerg (Southampton)
 Wes Morgan (Leicester City)

Klub 
 A legtöbb sárga lap: 77
 Watford
 A legtöbb piros lap: 5
 Leicester City

Jegyzetek 

Az FA Premier League szezonjai
angol 1